Vanità – eccessiva credenza nelle proprie capacità e attrazione verso gli altri
 Vanità – film del 1947 diretto da Giorgio Pàstina
 Vanità – singolo di Giorgia del 2017
 Vanità – dipinto a olio su tela di Tiziano databile al 1515 circa